Aulacorhynchus cyanolaemus ("svartnäbbad tukanett") är en fågel i familjen tukaner inom ordningen hackspettartade fåglar. Den betraktas i allmänhet som underart till smaragdtukanett (A. prasinus) eller svartstrupig tukanett (A. atrogularis) när denna urskiljs som egen art ur den förra. Birdlife International och IUCN urskiljer den dock sedan 2014 som egen art. IUCN kategoriserar den som livskraftig. Fågeln återfinns i Sydamerika i sydöstra Ecuador och norra Peru.

Noter 

Tukaner
Fåglar i neotropiska regionen